13-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в трёх группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 24 июля 2004 года — 18 июня 2005 года. Победителями турнира в группах стали команды «Рава» (Рава-Русская), «Крымтеплица» (Молодёжное) и «Гелиос» (Харьков).

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 Перед началом сезона команда «Освита» (Бородянка) носила название «Борэкс-Борисфен».
 После первого круга с соревнований снялась команда «Спартак-2» (Калуш), а в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения -:+.
 Команда «Рава» (Рава-Русская) отказалась от права выступления в первой лиге и её место заняла команда «Энергетик» (Бурштын).
 Команде «Нива» (Тернополь) предоставлена возможность продолжить выступления во второй лиге.
 Команда «Нива» (Винница) снялась с соревнований перед стартом чемпионата, уступив своё место команде ФК «Бершадь».

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 С введением турнира дублеров в высшей лиге команды «Черноморец-2» (Одесса), «Кривбасс-2» (Кривой Рог) отказались от участия в этом чемпионате.
 Команде «Олимпия ФК АЭС» (Южноукраинск) предоставлена возможность продлить выступления во второй лиге.

Бомбардиры

Группа «В»

Итоговая таблица

Примечания 
 С введением турнира дублеров в высшей лиге команды «Днепр-2» (Днепропетровск), «Металлург-2» (Донецк) отказались от участия в этом чемпионате.
 Перед начале сезона команда «Металлург-2» (Запорожье) носила название «Металлург-Запорожье-2».
 В первом круге команда «Днепр» (Черкассы) носила название ФК «Черкассы».

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 2004/05 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005
Футбол на Украине в сезоне 2004/2005